Lodewijk Makeblyde (Poperinge, 24 maart 1565 – Voorschoten, 17 augustus 1630) was een jezuïet en dichter.

Biografie
Makeblyde volgde zijn humaniora in Sint-Omaars en studeerde filosofie en theologie in Dowaai en Leuven. In 1564 trad hij in de orde der jezuïeten. 

In 1607, toen hij 43 was, stelde hij een catechismus op voor het aartsbisdom Mechelen, de zogenaamde Mechelse Catechismus. Hij predikte en gaf les op verschillende locaties in de overwegend Rooms-katholieke Zuidelijke Nederlanden. Vier jaar later, in het jaar 1611, werd hij als missionaris uitgezonden naar Delft. In 1617 opende hij er een derde schuilkerk. Zijn talrijke publicaties ondersteunden de contrareformatorische inspanningen van de katholieke kerk.

Na zijn overlijden werd Makeblyde begraven in het priesterkoor van de kerk van Voorschoten.

Publicaties 
 Nieuwe ende waerachtige historie van zes glorieuze Martelaers, 1609.
 Den schat der christelyke leeringhe, 1610.
 Catechismus, dat is de cvhrisdtelyke leeringhe, 1611.
 Konste om sekerlick de volmaektheyd der deughden te verkrijgen, 1611.
 Den lusthof der gheestelycke oeffeninghen, 1613.
 Den Bergh der gheestelycke vreuugden, 1617.
 Korte Pratycken om de stervenden bij te staen, 1618.
 Troost der siecken en der overledenen, 1621.
 Den hemelschen handel der devote sielen, 1625.
 Leven van den Heiligen Joseph, 1625.

Naar hem genoemd
Cultureel centrum Maeke Blyde in Poperinge
Lodewijk Makeblijde College in Rijswijk
Lodewijk Makeblijde College in Poperinge

Literatuur 
 A. Ampe, 'Het werk van P. Makeblyde S. J.', Ons geestelijk erf, 1944.
 L. Loosen, Lodewijk Makeblijde (1565-1630). Hymnen en gezangen, Zwolle, 1964.
 Jan Schepens, Lodewijk Makeblijde, in: Lexicon van West-Vlaamse schrijvers, Deel I, Torhout, 1984.
 J. Andriessen, 'Makeblijde Lodewijk, jezuiët en geestelijk schrijver', Nationaal biografisch woordenboek, XV, Brussel, 1996, 470-475.

Vlaams dichter (voor 1830)
Zuid-Nederlands jezuïet (voor 1830)
Persoon in de Nederlanden in de 16e eeuw
16e-eeuws schrijver
Persoon in de Nederlanden in de 17e eeuw
17e-eeuws schrijver
Vereniging West-Vlaamse schrijvers